Donald Tardy (1970) – batterista statunitense
 John Tardy (1968) – cantante statunitense
 Placido Tardy (1816-1914) – matematico e fisico italiano
 Richard Tardy (1950) – allenatore di calcio francese